Línea 184 puede referirse a:

 Línea 184 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 184 de autobuses interurbanos de Madrid.